Sonnenterrasse (‚bevorzugte Südlage‘) steht für:

 Sonnenterrasse (Tirol) Serfaus–Fiss–Ladis, Planungs- und Tourismusregion des Bundeslands Tirol
 Salzburger Sonnenterrasse Goldegg–St. Veit–Schwarzach im Pongau, Tourismusregion und Skigebiet des Landes Salzburg